Хемскерк ():

 Хемскерк — город и одноимённая коммуна в Нидерландах.
 Хемскерк, Йохан ван (1597—1656) — голландский поэт, писатель, переводчик, политик.
 Хемскерк, Мартен ван (1498—1574) — нидерландский художник эпохи Возрождения.
 Хемскерк, Эгберт ван (1634—1704) — нидерландский художник.
 Хемскерк, Фемке (род. 1987) — голландская пловчиха, чемпионка Олимпиады 2008 года в Пекине.
 Хемскерк, Фенни (1919—2007) — нидерландская шахматистка, гроссмейстер.
 Хемскерк, Якоб ван (1567—1607) — голландский мореплаватель и адмирал, капитан голландской ост-индской компании.
 Хемскерк, Якоба ван (1876—1923) — нидерландская живописец, график и художница по стеклу.